Osoby o nazwisku Doolittle:
 Doolittle James – pilot i generał lotnictwa Stanów Zjednoczonych
 Hilda Doolittle – amerykańska poetka
 Eliza Doolittle – piosenkarka
jej płyta Eliza Doolittle (album)
 Eliza Doolittle - postać z Pigmalion. Romans w pięciu aktach, My Fair Lady, My Fair Lady (film 1964)

Miejscowości w USA:
 Doolittle – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Phelps
 Doolittle – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo

Inne:
 Doolittle – album muzyczny grupy Pixies

Zobacz też:
 Doktor Dolittle